Купата на носителите на купи 1977/78 е 18-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Хамбург, 25 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Андерлехт, Локомотив София, ПАОК Солун, Акранес, Глазгоу Рейнджърс, Бешикташ и Кардиф Сити). Кардиф Сити взема участие като загубил финалист, тъй като настоящият носител на купата на Уелс Шрусбъри Таун играе в английската футболна система. Албания не изпраща представител.

Финалът се играе на 3 май 1978 г. на стадион Парк де Пренс в Париж.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 17 август, а реваншът е на 31 август 1977 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят от 13 до 17 септември, а реваншите са на 28 и 29 септември 1977 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 19 октомври, а реваншите са на 2 ноември 1977 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 1 и 2 март, а реваншите са на 15 март 1978 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 29 март, а реваншите са на 12 април 1978 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1977/78
 Купа на УЕФА 1977/78

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1977/78 

Купа на носителите на купи